L‘appel du 18 Juin, discours prononcé par le général de Gaulle le .
 L'Appel du 18 Juin, un téléfilm français retraçant cet épisode historique.

Voir aussi
Appel du 18 joint